

Patronyme 

 Dick Crawshaw, baron Crawshaw de Aintree (1917-1986), homme politique britannique .
 Harold Crawshaw (1912-1971), joueur de football anglais.
 Robert Crawshaw (1869-1952), nageur et poloïste anglais.
 Steve Crawshaw, banquier britannique.

Toponyme 
 Crawshaw  est une banlieue de la ville de Hamilton dans la région de Waikato, de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Astronomie 
 (207321) Crawshaw, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.